Master of Confusion е EP албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Съдържа 10 песни, разделени на 3 страни. В страна А са 2 нови песни, в страна B два кавъра, а в страна C шест концертни песни, записани на 28 април 2011 г.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – бас
 Хеньо Рихтер – китара
 Михаел Ехри – барабани

Песни 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 2013 година
EP-та